The Gambler's Daughter – cortometraggio del 1912 diretto da Stanner E.V. Taylor
The Gambler's Daughter – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements
The Gambler's Daughter – video del 2011 diretto da Jeffrey Erickson